Lemming kann bezeichnen:

 eine Art aus der Tribus Lemmini der Wühlmäuse mit den Gattungen:
 Echte Lemminge (Lemmus)
 Moorlemminge (Synaptomys) 
 Waldlemming (Myopus)
 verschiedene weitere Arten und Gattungen der Wühlmäuse:
 den Steppenlemming (Lagurus lagurus)
 eine Art der Gattung Halsbandlemminge (Dicostonyx)
 eine Art der Gattung Mull-Lemminge (Ellobius)
 Lemming (Film), einen französischen Spielfilm
 Lemming (Dänemark), eine Stadt in Dänemark
 Lemming (Album), ein Album der Band Locas in Love
 die Titelfigur einer Romanreihe von Stefan Slupetzky

Lemming ist der Familienname folgender Personen:
Charles Lemming (* 1966), deutscher Schauspieler
Eric Lemming (1880–1930), schwedischer Leichtathlet

Siehe auch:
Leming
Lemmings, Computerspiel
Der Fall des Lemming, österreichische Kriminalkomödie